Crashing Hollywood – film del 1931 diretto da William Goodrich (Roscoe 'Fatty' Arbuckle)
Crashing Hollywood – film del 1938 diretto da Lew Landers
Crashing Hollywood – cortometraggio del 2003 diretto da Todd Simpson